Kabinett Menderes steht für folgende Regierungen der Türkei:

 Kabinett Menderes I
 Kabinett Menderes II
 Kabinett Menderes III
 Kabinett Menderes IV
 Kabinett Menderes V